Ново-Орахово (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2029 жителей (по переписи населения 1991 года — 2263 жителя).

Демография 
В селе Ново-Орахово, по переписи 2002 года проживали 1602 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,7 лет (39,4 года у мужчин и 42,0 года у женщин). В селе есть 783 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,59.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины